Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Paul Rosner che hanno battuto in finale Martin Sinner e Joost Winnink 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ģirts Dzelde /  Oleg Ogorodov (primo turno)
 T. J. Middleton /  Tomas Nydahl (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Tamer El Sawy /  Mathias Huning (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1997